Фёдоровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в северной части Рогнединского района Брянской области. Административный центр — посёлок Гобики.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Фёдоровского и Осовикского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Археология 
На северной окраине деревни Осовик (Осовец) на правом берегу Десны находится средневековое славянское городище начала XII века — второй половины XIII века, состоящее из детинца и окольного города. По мнению П. А. Раппопорта здесь находился город Заруб, центр одноимённой смоленской волости, упомянутой в грамоте Ростислава Мстиславича 1136 года и в летописи под 1168 годом, с чем несогласен Л. В. Алексеев.

См. также 
 Фёдоровская волость (Рославльский уезд)

Примечания 

Муниципальные образования Рогнединского района
Сельские поселения Брянской области